Fustel peut désigner :
 la famille Fustel
 Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), historien français
 le Cercle Fustel de Coulanges, association française
 plusieurs 
 la rue Fustel-de-Coulanges à Paris